Анджей Мацеевский (; род. 9 июля 1951, Быдгощ) — польский шахматист, международный мастер (1987).

В составе национальной сборной по шахматам участник следующих соревнований:
 5-й командный чемпионат Европы (1973) в Бате.
 2-я олимпиада (1981/1982), проводившаяся по телексу и телефону.

В составе различных команд многократный участник командного чемпионата Польши (1974—1980, 1982—1985, 1990—1992). В 1978 в составе клуба «KS Łączność Bydgoszcz» стал чемпионом страны. Помимо этого, А. Мацеевский выиграл 1 серебряную медаль (1984) и 3 бронзовые медали (1974, 1982, 1983) данного соревнования, а также завоевал 1 золотую медаль в индивидуальном зачёте (1975).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Анджея Мацеевского на командных чемпионатах Европы
 Выступления Анджея Мацеевского на олимпиадах, проводившихся по телексу и телефону
 Выступления Анджея Мацеевского в командных чемпионатах Польши

Шахматисты Польши